Zawody Pucharu Świata w biathlonie w Pokljuce były szóstymi w sezonie 2019/2020 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje rozegrane zostały w dniach 23–26 stycznia 2020. Rywalizacja odbyła się w biegu indywidualnym, biegu masowym, sztafecie mieszanej oraz w pojedynczej sztafecie mieszanej.

Program zawodów

Podium

Mężczyźni

Kobiety

Pojedyncza sztafeta mieszana

Sztafeta mieszana

Wyniki

Bieg indywidualny mężczyzn

Bieg indywidualny kobiet

Pojedyncza sztafeta mieszana

Sztafeta mieszana

Bieg masowy mężczyzn

Bieg masowy kobiet

Bibliografia 
 

2019 w Słowenii
Biathlon w Słowenii
Puchar Świata w biathlonie 2019/2020